Obermair (con le varianti Obermaier, Obermayr o Obermeier) è un cognome di origine tedesca.

Astronomia 
 9236 Obermair – asteroide della fascia principale

Persone 
 Erwin Obermair, astronomo
 Hannes Obermair, storico